Господство на море — решающее превосходство одной из сторон на морском театре военных действий (ТВД).

Определение 
Теоретики морской мощи определяют господство на море как свободу пользования морем и воспрещение пользования им для противника. 

Другие источники дают более узкое определение: решающее превосходство одной из сторон на ТВД в море или океане (возможно, в его части), которое создаёт военно-морским силам условия, помогающие выполнить поставленные стратегические, оперативные и боевые задачи. Однако тактика отводит такое определение поддержанию благоприятного оперативного режима.

По современным представлениям, для достижения господства на море необходимо: 
 уничтожить основные группировки военно-морского флота (военно-морских сил) противника в зоне театра военных действий ;
 разрушить пункты базирования военно-морского флота (военно-морских сил) противника и центров их управления;
 не позволить противнику ввести в театр военных действий на море или океане дополнительные силы через проливы и узкости;
 уничтожить противолодочные рубежи;
 создать собственные противолодочные рубежи. 

Достижению господства на море способствует завоевание господства в воздухе (предварительное или одновременное).

В зависимости от масштаба господство на море классифицируется как стратегическое или тактическое. Стратегическое господство на море достигается во всём морском или основной части океанского театра военных действий, а оперативное господство (превосходство) — в ограниченной зоне морского или океанского театра военных действий.

См. также 
 Fleet in being — использование флота для сковывания действий противника, в случае невозможности достичь господства на море.

Примечания

Литература 
 P. H. Colomb. Naval warfare, its ruling principles and practice historically treated. (3rd ed.) Annapolis, MD. : Naval Institute Press, 1990.

Ссылки 
 A. T. Mahan. The Influence of Sea Power Upon History, 1660—1783.
 Господство на море // Словарь «Война и мир в терминах и определениях» под общей редакцией Дмитрия Рогозина.

Флот
Военно-морская терминология